Toledensi – abitanti di Pedro de Toledo (Brasile)
Toledensi – abitanti di Toledo (Minas Gerais)